Il doppio maschile dell'Ordina Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Mario Ančić e Jürgen Melzer erano i detentori del titolo,a quest'anno non hanno partecipato.
Wesley Moodie e Dick Norman hanno vinto in finale 7-6(3),6-7(8),10-5 contro  Johan Brunström e Jean-Julien Rojer

Teste di serie 

  Wesley Moodie   /  Dick Norman (campioni)
  František Čermák   /  Michal Mertiňák (primo turno)

  Christopher Kas   /  Philipp Petzschner (secondo turno)
  Martin Damm   /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Doppio maschile
ATP World Tour 2009